Расно може бити:

 Расно (Пријепоље), насељено место у општини Пријепоље, Република Србија
 Расно (Сјеница), насељено место у општини Сјеница, Република Србија
 Расно (Широки Бријег), насељено место у општини Широки Бријег, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ